Patrick McNee () a fost un actor englez de film.

Note

Legături externe 
 

Nașteri în 1922
Decese în 2015
Actori englezi din secolul al XX-lea
Actori englezi din secolul al XXI-lea